, pédiatre allemand ( - ) (maladie de Niemann-Pick) ;
 Albert Niemann (1834-1861), chimiste à l'Université de Göttingen qui, en 1859 a isolé la cocaïne en partant de matériel végétal.
  Albert Niemann (1831-1917), ténor allemand.